Игорь Яковлевич Косухин (28 сентября 1933 — 13 апреля 1994) — советский актёр театра и кино.

Биография 
Игорь Яковлевич Косухин родился 28 сентября 1933 года в Москве. Окончив школу, работал один год осветителем на «Мосфильме», а затем четыре года чертёжником-конструктором в проектных институтах «Промэнергопроект» и «Гипромолоко». После этого поступил во ВГИК (курс Б. В. Бибикова). Уже на 3-м курсе дебютировал в кино, сыграв в фильме «Память сердца» (1958) Татьяны Лиозновой. После окончания ВГИКа был принят в труппу театра имени М. Н. Ермоловой. Одновременно играл в кино, где его наиболее заметные роли в фильмах «Друг мой, Колька!» (хулиган Исаев), «Знакомьтесь, Балуев!» (Крохалёв), «Пока фронт в обороне» (военный переводчик Русанов).

После смерти матери в 1962 году, оставшись один, актёр стал злоупотреблять алкоголем. В результате в начале 1970-х годов он был уволен из театра Ермоловой. После этого Косухин соглашался на любые роли, подрабатывал натурщиком, короткое время в середине 1980-х годов играл в «Театре-88». Короткий брак закончился осуждением на 7 месяцев пребывания в исправительно-трудовой колонии за насилие над женой.

В начале 1990-х годов у актёра был обнаружен рак лёгких. Умер 13 апреля 1994 года в Москве, похоронен на Ваганьковском кладбище (27-й участок).

Семья 
 Мать — Галина Ивановна Косухина (1905—1962).
 Отец — Яков Афанасьевич Лиходий (погиб в 1945 году), с семьёй не жил.
 Бабушка — София Дмитриевна Косухина (1874—1946).
 Дядя — кинорежиссёр Евгений Косухин.
 Жена — Лидия Абрамова, брак продлился полтора года.

Творчество

Работы в театре 
 «В гостях и дома» — Костя
 «Том — большое сердце» — Вася
 «Девушка с веснушками» — Миша
 «Дни нашей юности» — Митя
 «Суббота, воскресенье, понедельник» — Федерико
 «Последние» — Пётр
 «Мать своих детей» — Илья

Фильмография 

  — Память сердца — сын Чадвика
  — Сегодня увольнения не будет — Цигнадзе, сапёр
  — Друг мой, Колька! — Исаев, хулиган
  — Знакомьтесь, Балуев! — Сева Крохалёв
  — Пока фронт в обороне — Русанов
  — Нейтральные воды — заключённый (нет в титрах)
 — — Развязка — пограничник (нет в титрах)
  — Оправдание Паганини — Никколо Паганини в юности
  — Клоун — поэт
  — Бой с тенью — боксёр Игорь «Файтер»
  — Это мы не проходили — посетитель кафе
  — Дни хирурга Мишкина — водопроводчик
  — Расписание на завтра — Митя, муж Надежды Васильевны
  — Долг 
  — Есть идея! — Федя, физрук лагеря
  — Марка страны Гонделупы — директор школы
  — Живите в радости — больной
  — Плата за истину — Яша
  — В одно прекрасное детство — «Чарли Чаплин», клоун Серёжа
  — Пограничный пёс Алый — нарушитель границы
  — Циркачонок — Степан Ратушный
  — История одного подзатыльника — Пётр Николаевич, председатель завкома
  — Расследование — Алексей Зараев, грабитель
  — Серебряные озёра — дядя Миша
  — Бедная Маша — отдыхающий на пляже
  — На Гранатовых островах — радиожурналист
  — Предел возможного — Коротков (нет в титрах)
  — Багратион — эпизод
  — Набат на рассвете — эпизод
  — Гулящие люди — эпизод
  — На помощь, братцы! — мужик с гармонью
  — Отцы — начальник цеха
  — Фантазёр 
  — Канун 
  — Софья Петровна — следователь
  — СЭР 
  — Танк «Клим Ворошилов-2» — больной
  — Затерянный в Сибири 
  — Небеса обетованные — бомж
  — Феофания, рисующая смерть — крестьянин
  — Генерал

Ссылки 
 Игорь Косухин. Биография на сайте Алексея Тремасова.
 Биография на сайте Кино СССР.
 
 Могила актёра на Ваганьковском кладбище.

Выпускники ВГИКа
Персоналии:Московский драматический театр им. М. Н. Ермоловой
Похороненные на Ваганьковском кладбище